Гербы муниципальных образований России:
 Герб Яковлевского района (Белгородская область) — герб Яковлевского муниципального района Белгородской области.
 Герб Яковлевского района (Приморский край) — герб Яковлевского муниципального района Приморского края.